Hosny (nome árabe) pode se referir a: 
 Hosny Abd Rabo, futebolista egípcio defende o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos.
 Osama Hosny, outro futebolista egípcio que defende o Al-Ahly do Egito.
 Hosni Mubarak, atual presidente do Egito.

Desambiguação